Tommaso I di Costantinopoli – patriarca di Costantinopoli dal 607 al 610
 Tommaso II di Costantinopoli – patriarca di Costantinopoli dal 667 al 669